Istota − pogląd filozoficzny
 filmy:
 Istota (Splice) − kanadyjsko-francusko-amerykański film fantastycznonaukowy w reżyserii Vincenzo Natali z 2009
 Istota (Light and the Sufferer) − amerykański film fantastycznonaukowy w reżyserii Christophera Peditto z 2004
 Istota − polsko-rosyjski dramat dokumentalny w reżyserii Andrzeja Czarneckiego z 2000